Carl Munzinger ist der Name folgender Personen:

 Carl Munzinger (Karl Munzinger; 1864–1937), deutscher Theologe und Autor
 Carl Munzinger (1842–1911), Schweizer Komponist und Chorleiter, siehe Karl Munzinger (Komponist)